Naughty Boys (浮気なぼくら, "Uwaki na bokura" ) é o sexto álbum do Yellow Magic Orchestra, gravado entre outubro de 1982 a março de 1983 e lançado em 24 de maio de 1983. Ele contém o single pop "Kimi ni Mune Kyun", além de uma "prévia" de "You've Got to Help Yourself", que foi lançado em sua versão completa no álbum complementar Naughty Boys Instrumental, e novamente com vocais em Service.

O álbum 
Naughty Boys foi seu último álbum no topo das paradas da Oricon. Depois disso, nenhum artista do technopop conseguiu chegar ao primeiro lugar até o álbum de 2008 do Perfume's, Game.  "Kimi ni Mune Kyun" também se tornou o single mais alto de um artista technopop nas paradas da Oricon, estreando no segundo lugar; um registro que a música reteve até "Love the World", do Perfume's, estreou em primeiro lugar em 2008. "Ongaku" ("Musica") foi escrito por Ryuichi Sakamoto para sua filha de três anos, Miu. Naughty Boys foi relançado em 2004 em um pacote de disco duplo ao lado do Naughty Boys Instrumental.
Várias versões cover de "Kimi ni Mune Kyun" foram produzidas por artistas posteriores, incluindo The Human League ("YMO Versus The Human League" em 1993), Jan Linton em 1992.

Recepção 
John Bush, da AllMusic, observou como o álbum soa muito diferente dos álbuns anteriores, elogiando-o como "um sólido álbum comercial de synth-pop", bem como o single "Kimi Ni Mune Kyun" por "apresentando vocais tão bem-sucedidos quanto seus álbuns anteriores." Andrew Stout, da SF Weekly, elogiou o álbum como "música sensual, concreta e aperfeiçoada".

Track listing

Naughty Boys instrumental 

É um álbum remix, Naughty Boys Instrumental (Uwaki na bokura (Instrumental); "Naughty Boys"), foi lançado em julho de 1983 pela gravadora Alfa Records. Ele mantinha quase todas as faixas do álbum Naughty Boys, porém com faixas instrumentais em uma ordem de execução totalmente diferente, bem como a ausência de "Kimi ni, mune kyun"."Chaos Panic" e a versão instrumental completa de " You've Got to Help Yourself "(que foi lançada em forma de "pré-visualização" no álbum anterior) são inclúidas no álbum. 
A versão vocal de " You've Got to Help Yourself " também é destaque no álbum Service.
Naughty Boys Instrumental apresentou sintetizadores adicionais imitando as linhas vocais, trouxe também melhorias e novas misturas. Várias faixas apresentavam faixas de percussão atualizadas sonoramente, enquanto "Ongaku" apresentava um piano acústico solando sobre a musica.
O Naughty Boys Instrumental foi relançado em 2004 em um pacote de disco duplo ao lado do Naughty Boys.

Referências 

 Yellow Magic Orchestra - Naughty Boys
Naughty boys instrumental
Referência

Álbuns de 1983
Japão